

Burkina Faso
 Solhan,  département dans la province de Yagha
 Solhan, chef-lieu de ce département

Turquie
 Solhan,  ville de la province de Bingöl